(5012) Эвримедон (, ) — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L, в 60° впереди планеты. Астероид был открыт 17 октября 1960 года американскими астрономами К. Й. ван Хаутеном, И. ван Хаутен-Груневельд и Томом Герельсом в Паломарской обсерватории и назван в честь Эвримедона, одного из героев Троянской войны. Диаметр астериода - 36,96 км.

См. также 
 Список астероидов (5001—5100)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии